Никитский сельский округ

Московская область 

Никитский сельский округ Раменского района (1994—2002)

Смоленская область 

Никитский сельский округ Сычёвского района

Тульская область 

Никитский сельский округ Воловского района